Лаге (нем. Laage, Lage) — многозначный термин.

 Лаге — город в Германии, в земле Северный Рейн-Вестфалия. 
 Лаге — город в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания. 
 Лаге — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.
 Лаге —  один из главных героев драматической поэмы Николая Гумилева "Гондла".

 Лаге, Клаус (род. 1950) — немецкий певец и композитор.